Mužská dvouhra na Letních olympijských hrách 1896 probíhala v areálu Athénského tenisového klubu a několik zápasů bylo odehráno na velodromu Neo Phaliron. První ročník soutěže se konal v období od 6. do 11. dubna 1896 na otevřených antukových dvorcích. Hrálo se na dva vítězné sety, včetně finále. Většina výsledků není známa.

Do turnaje nastoupilo třináct hráčů, z toho sedm Řeků, dva Britové a po jednom Australanovi, Francouzi, Maďaru a Němci. Nezúčastnil se však nikdo z nejlepších světových hráčů, když na hry nepřijeli wimbledonský vítěz Harold Mahony ani šampioni z Flushing Meadows Robert Wrenn, Wilfred Baddeley a další Američan William Larned.

Olympijským vítězem se stal britský hráč John Pius Boland, jenž ve finále zdolal Řeka Dionysia Kasdaglise ve dvou sadách. Bronzové medaile obdrželi oba poražení semifinalisté – maďarský reprezentant Momcsilló Tapavicza a řecký hráč Konstantinos Paspatis.

Konečné pořadí

Pavouk

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1896